Премия «Spellemannprisen» в категории метала —

Ежегодная норвежская музыкальная премия

Spellemannprisen, часто называемая Norwegian Grammy Awards на английском языке, это норвежская музыкальная награда, вручаемая норвежским музыкантам. Премия учреждена Международной федерацией фонографической индустрии (IFPI), организацией, представляющей интересы звукозаписывающей индустрии во всем мире. Премия впервые присуждена в 1973 году и присуждается музыкантам прошлого года; он по-прежнему присуждается ежегодно. Комитет Spellemann, состоящий из членов IFPI Norway и FONO, управляет награждением и действует как судья. В настоящее время присуждается 21 категория, и комитет может присуждать дополнительные почетные и отраслевые награды.

Награды обычно проводятся в январе или феврале.

Примечания 

Метал
Премии